

Œuvres 

film
 , titre anglais de , film japonais de Miwa Nishikawa sorti en 2006 ;

albums
 , album de Blue October sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;

chansons
 Sway, chanson enregistrée initialement par Dean Martin en 1954, reprises en anglais de la chanson Quien será ;
 , chanson de Bic Runga présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 Sway, chanson des  présente sur l'album  sorti le .

Autres 
Sway peut aussi désigner :
 Sway, village et paroisse civile du Hampshire, en Angleterre ;
 Sway, rappeur britannique ;
 Sway (1986-), rappeur japonais ;
 Sway, gestionnaire de fenêtres et compositeur.

Voir aussi 
 Office Sway, application Microsoft Office de présentation de contenu